1455 Mitchella – asteroide della fascia principale
 Mitchella – genere di piante della famiglia delle Rubiaceae